Il 7º Campionato europeo di pallacanestro maschile Under-18 (noto anche come FIBA Europe Under-18 Championship 1976) si è svolto in Spagna, presso Santiago de Compostela, dal 3 al 12 agosto 1976.

Squadre partecipanti

Primo turno 
Le squadre sono divise in 2 gruppi, uno da 7 squadre e un altro da 6, con gironi all'italiana. Le prime quattro si qualificano per la fase successiva ad eliminazione diretta, mentre le ultime giocano per il 9-13 posto.

Gruppo A

Gruppo B

Fase a eliminazione diretta

Tabellone 1º-4º posto

Tabellone 5º-8º posto

Tabellone dal 9º al 12º posto

Classifica finale

Note

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1976
1976